Білозерська Марія Глібівна — руська княгиня.
 Білозерська Надія Олександрівна — перекладачка, авторка багатьох статей на історичні теми. Дружина Василя Білозерського.
 Білозерська Олена Леонідівна — український журналіст і блогер.